Miejscowości w USA:
 Bee Ridge – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Sarasota
Gminy w USA:
 Bee Ridge (ang. Bee Ridge Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Knox